Дворец Брера, или палаццо Брера (), — дворец в квартале Брера, Милан, Италия. Изначально был построен под иезуитский колледж, а сейчас в нём расположены художественное учебное заведение Академия Брера, её галерея Пинакотека Брера, а также , Астрономическая обсерватория Брера, Ломбардский институт науки и литературы и .

История 
На месте нынешнего дворца был расположен монастырь, построенный в землях Герчио да Баджо () и около 1178 года переданный ордену гумилиатов. В 1180—1229 году на его территории была построена церковь .

В 1346—1348 годах пизанским скульптором  к ней был пристроен готический мраморный портал.

В 1571 году папа римский Пий V расформировал орден гумилиатов, а монастырь, по просьбе Карло Борромео и с согласия папы римского Григория XIII, стал иезуитским колледжем. Колледж увеличился, в нём стало учиться около 3 тысяч студентов, а потому для него понадобилось новое здание.

В 1573—1590 годах  разрабатывал новое здание по образцу  в Павии. Однако нынешнее здание было построено по проекту, созданному Франческо Риччини около 1615 года. Строительство было начало им в 1627 году, в 1630 году оно было прервано из-за  и продолжено только в 1651 году. После смерти Риччини в 1658 году строительство продолжил его сын Доменико.

В 1764 году иезуит Руджер Бошкович построил в здании колледжа астрономическую обсерваторию.

В 1773 году орден иезуитов был уничтожен папой римским Климентом XIV, а колледж Брера был передан тогдашним правителям северной Италии, Габсбургской монархии. В том же году императрица Мария Терезия основала в здании дворца , в 1774 году он расширила сад иезуитов, создав , а в 1776 году — основала Королевскую академию изящных искусств.

Во дворце также размещались Дворцовая школа (), в которой обучали философии и праву, гимназия, физическая и химическая лаборатории и сельскохозяйственное общество.

В 1780 году архитектор Джузеппе Пьермарини завершил внутренний двор с двухъярусной галереей и оформил вход со стороны улицы Брера.

В 1806 году, в рамках политики Наполеона по секуляризации монастырей, церковь Санта-Мария-ин-Брера был закрыта, фасад церкви снесён, а неф разделён на два этажа: верхний этаж был отведён под картинную галерею Академии, а нижний — под собрание античной скульптуры.

В 1810 году в здание переехал Ломбардский институт науки и литературы — научное общество, основанное Наполеоном в 1797 году в Болонье.

В 1859 году в центре внутреннего двора была размещена бронзовая копия скульптуры Наполеона в облике Марса-миротворца авторства Антонио Кановы, созданная в 1811 году в Риме Франческо Ригетти () и его сыном Луиджи.

Примечания

Литература 
 
 

Дворцы Милана
Дворцы, построенные в XVII веке
Барочная архитектура Милана
Академия Брера